El nombre Cirene puede referirse a:
 Cirene, personaje de la mitología griega.
 Cirene, antigua ciudad griega en las costas de la actual Libia.
 (133) Cirene, asteroide.
 Simón de Cirene, personaje del Nuevo Testamento.
 Antípatro de Cirene, filósofo griego.
 Sinesio de Cirene, filósofo griego.
 Teodoro de Cirene, filósofo y matemático griego.
 Magas de Cirene, rey helenístico.
 Lucio de Cirene, personaje del Nuevo Testamento.
 Arcesilao I de Cirene, rey de Cirenaica.
 Arcesilao II de Cirene, rey de Cirenaica.
 Bato I de Cirene, rey de Cirenaica.
 Bato II de Cirene, rey de Cirenaica.
 Bato III de Cirene, rey de Cirenaica.